Gamboa ist der Familienname folgender Personen:

 Angélica Gamboa (* 1998), kolumbianische Sprinterin
 Cristian Gamboa (* 1989), costa-ricanischer Fußballspieler
 Eduardo Gamboa (* 1976), chilenischer Fußballschiedsrichter

 Federico Gamboa (1864–1939), mexikanischer Schriftsteller
 Joma Gamboa (* 1973), philippinischer Boxer
 Joonee Gamboa (* 1936), philippinischer Schauspieler und Synchronsprecher
 José María Gamboa (1856–1911), mexikanischer Botschafter
 Martín Ruiz de Gamboa (1533–1590), Gouverneur von Chile
 Miguel Ángel Gamboa (* 1951), chilenischer Fußballspieler
 Pedro Sarmiento de Gamboa (~1530–1592), spanischer Seefahrer
 Roberto Carlos Gutiérrez Gamboa (* 1983), chilenischer Fußballspieler, siehe Roberto Gutiérrez (Fußballspieler)
 Yuriorkis Gamboa (* 1981), kubanischer Boxer
 Zézé Gamboa (* 1955), angolanischer Filmschaffender

Außerdem
 Gamboa, Stadtteil in der Zona Central von Rio de Janeiro